Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale de l’Assomption en référence à l’Assomption :

la cathédrale de l'Assomption-de-Marie de Pinsk.

la cathédrale de l’Assomption de Trois-Rivières.

la cathédrale de l’Assomption de Covington ;
 la cathédrale de l’Assomption de Louisville.

la cathédrale de l’Assomption de Delap-Uliga-Darrit.

la cathédrale de l’Assomption de Carlow.

la cathédrale de l'Assomption à Lecce.

la cathédrale de l’Assomption de Vilnius.

la cathédrale de l’Assomption de Katmandou.

la cathédrale de l’Assomption de Białystok en Pologne ;
 la cathédrale de l’Assomption de Kielce en Pologne ;
 la cathédrale de l’Assomption de Pelplin ;
 la cathédrale de l’Assomption de Przemyśl ;
 la cathédrale de l’Assomption de Sosnowiec ;
 la cathédrale de l’Assomption de Tarnów ;
 la cathédrale de l’Assomption de Włocławek en Pologne.

la cathédrale de l’Assomption de Kingstown.

la cathédrale de l’Assomption de Rožňava.

la cathédrale de l’Assomption de Bangkok.

Voir aussi 
 
 
 
 Liste des cathédrales

Assomption
~